Mondeville (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Mondeville (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France